Hitler puede hacer referencias a varias personas por el apellido como:

Como apellido 
 Adolf Hitler, líder, ideólogo y miembro original del Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores que estableció un régimen nacionalsocialista en Alemania entre 1933 y 1945.
 Alois Hitler, padre de Adolf Hitler.
 Klara Hitler, madre de Adolf Hitler. Su apellido de soltera fue Pölz.
 Paula Hitler, hermana menor de Adolf Hitler.
 William Patrick Hitler, sobrino de Adolf Hitler.
 Adolf Lu Hitler Marak, político indio.
 Adolf Hitler Uunona, político namibio.

Películas y series 
 Hitler=SS, serie francesa de cómics humorísticos.
 Hitler: The Rise of Evil, miniserie de dos episodios que muestra la llegada de Adolf Hitler al poder.
 Hitler: Los últimos diez días, película de 1973 que muestra los días previos al suicidio de Adolf Hitler.

Otros 
 Diarios de Hitler, sesenta libros escritos por Konrad Kujau, que pretendían pasar por el auténtico diario de Adolf Hitler.
 Familia Hitler, comprende los parientes y antepasados de Adolf Hitler.
 El culto a la personalidad de Adolf Hitler, característica destacada de la Alemania nazi.
 Hitler sólo tiene un huevo, canción satírica británica cantada por los soldados británicos durante la Segunda Guerra Mundial.